Hao Wang (acadèmic) (1921-1995), matemàtic i filòsof xinès-americà.
 Wang Hao (jugador de tennis taula) (1983), jugador de tennis taula xinès.
 Wang Hao (escaquista) (1989), Gran Mestre d'escacs xinès.
 Wang Hao (atleta) (1989), corredor de marxa atlètica xinès.
 Wang Hao (saltadora de trampolí) (1992), saltadora de trampolí xinesa.